Сеоане () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сеоане, Мануэль (1902—1975) — футболист и тренер сборной Аргентины.
 Сеоане, Мариана (род. 1975) — мексиканская актриса и певица.